Air Rescue 1 ist der Name des luxemburgischen Rettungshubschraubers, der am diensthabenden Krankenhaus in Luxemburg Stadt stationiert ist und Einsätze im Umkreis von 50 Kilometern fliegt. Der diensttuende Notarzt des jeweiligen Krankenhauses mit Bereitschaftsdienst in Luxemburg Stadt fliegt allerdings nicht nur mit dem Rettungshubschrauber, sondern entscheidet bei der Alarmierung je nach Einsatzart und Entfernung zum Einsatzort, ob er bodengebunden mit dem Notarzteinsatzfahrzeug oder fliegend mit dem Rettungshubschrauber zum Patienten gebracht werden soll.

Einsatzstatistik

Krankenhäuser 
 Centre Hospitalier de Luxembourg
 Hôpital Kirchberg

Siehe auch 
 Luxembourg Air Rescue
 Air Rescue 2
 Service d’Aide Médicale Urgente

Weblinks 
 Air Rescue 1 bei rth.info
 Website der Luxembourg Air Rescue

Einzelnachweise 

Rettungshubschrauber
Luftverkehr (Luxemburg)
1991
Gesundheitswesen (Luxemburg)